Teresita är en kulle i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Teresita är  meter över havet.

Terrängen runt Teresita är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Teresita. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Bernardo O'Higgins Station,  kilometer nordväst om Teresita.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 200 meter över havet eller högre